Enjolras ist der Familienname folgender Personen:
 Delphin Enjolras (1857–1945), französischer Maler
 Julien Enjolras (* 1982), französischer Motorradrennfahrer
 Olivier Enjolras (* 1971), französischer Fußballspieler
 Sébastien Enjolras (1976–1997), französischer Rennfahrer
 Beiname von Louise Michel (1830–1905), Aktivistin der Pariser Kommune 1871